Асаналы́ Абдыраи́мов (; 1906 год, село Аккыя — 1983 год, село Ак-Кия, Ак-Талинский район, Нарынская область, Киргизия) — старший табунщик колхоза «Ак-Кия» Акталинского района Тянь-Шаньской области, Киргизская ССР. Герой Социалистического Труда (1949). Отличник сельского хозяйства СССР (1951).

Биография 
Родился в 1906 году в крестьянской семье в селе Ак-Кия. Трудовую деятельность начал в раннем детстве. Занимался батрачеством. С 1930 года — чабан колхоза имени Ленина Ак-Талинского района в селе Баетово. Участвовал в Великой Отечественной войне. После демобилизации возвратился на родину, где с 1946 года трудился табунщиком, старшим табунщиком в колхозе имени Карла Маркса (позднее — колхоз «Ак-Кия»).

В 1947 году бригада Асаналы Абдыраимова вырастила 59 жеребят от 59 кобыл. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 сентября 1948 года удостоен звания Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

После выхода на пенсию проживал в родном селе, где скончался в 1983 году.

 Награды
 Орден Ленина
 Орден Трудового Красного Знамени

 Память
В селе Баетово установлен бюст Асаналы Абдыраимова.

Примечания

Литература 
 Музалевский М. В. Герои Социалистического Труда. Биобиблиографический словарь. — М.: РИЦ «Кавалер», 2008. — Т. 2. — 200 с.
 «Кыргызстан». Улуттук энциклопедия: 1-том. Башкы ред. Асанов Ү. А., Б.: Мамлекеттик тил жана энциклопедия борбору, 2006. ISBN 9967-14-046-1